

Лаврентьєво — присілок, Міжріченський район, Вологодська область
 Лаврентьєво — село, Темниковський район, Мордовія